

Patronyme
 Anthony Merchant (né en 1944), avocat et homme politique canadien.
 Natalie Merchant, (née en 1963), chanteuse et musicienne de rock américaine.
 Ismail Merchant, (1936-2005), producteur de cinéma et un réalisateur indien.
 Pana Merchant (née en 1943), sénatrice canadienne de la Saskatchewan
 Stephen Merchant, (né en 1974), acteur, réalisateur, scénariste et producteur britannique.
 Tamzin Merchant, (née en 1987), actrice britannique.
 Vivien Merchant, (1929-1982), actrice anglaise.

Voir aussi

Homonymie
Homonymie de patronyme